Sviatoï Nos (en , littéralement « Saint nez »), peut faire référence à :

Caps et péninsules 
 Cap Sviatoï Nos, cap sur la péninsule de Kola qui marque la limite entre la mer Blanche et la mer de Barents ;
 , cap sur la rive sud de la mer de Laptev (Iakoutie, à l'entrée du détroit de Dmitri-Laptev) ;
 , un cap de la plage Timan sur la mer de Barents dans le district autonome des Nenets à l'entrée de la baie de la Tchecha.

Presqu’île 
 Presqu’île Sviatoï Nos, presqu’île située sur la partie orientale du lac Baïkal.

Localités 
 , un village de l'oblast de Mourmansk, à proximité d'Ostrovnoï ;
 , un village du raïon Bargouzinski en Bouriatie.